Simeão (em hebraico שִׁמְעוֹן, transl. Shim'on, nascido em c. 1772 a.C. ), era o segundo filho de Jacob e Lia (Gen. 29;33), sua significação é citada em (Gen. 29;33). Simeão tomou parte, juntamente com Levi, do massacre dos homens de Siquém, depois da desonra sofrida por sua irmã, Diná (Gen. 34)

Tribo

Filhos de Simeão
Jemuel
Jamim
Oade
Jaquim
Zoar
Saul

Árvore genealógica 

Fundadores das tribos bíblicas
Filhos de Jacó
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá